Ел Тауро има више значења:

 Ел Тауро (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тауро (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Тауро (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тауро (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тауро, Флор де Мајо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тауро (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тауро (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Тауро (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику